Вера Лукинична Чаус (род. 1929) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 4 сентября 1929 года на хуторе Борисовский Крымского района Кубанского округа Северо-Кавказского края, ныне — Краснодарского края.

Вера окончила четыре класса сельской школы, когда началась Великая Отечественная война. Находилась на оккупированной немецкими войсками Кубани, была депортирована на Украину. После окончания войны вернулась на родину и вступила в местный колхоз, позже названный «Сопка Героев». В 1949 году возглавила звено овощеводов, за которым было закреплён участок посадки помидоров в 10 гектаров. Позже участок был увеличен до 60 гектаров. Являлась бессменным руководителем звена, в котором работало 30 человек, в течение 35 лет. Вера Чаус была инициатором, убедившим экономистов и агрономов колхоза «Сопка Героев», что самый надёжный способ получения крепкой и недорогой рассады — это выращивание её в теплицах. Томаты, выращенные звеном Веры Лукиничны неоднократно демонстрировались на Выставке достижений народного хозяйства СССР. По итогам работы в 1972 году она была награждена орденом Ленина. В 1974 году её звено получило с 20 гектаров по 509 центнеров помидоров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1975 года за выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в досрочном выполнении заданий девятой пятилетки и принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов земледелия и животноводства, Чаус Вере Лукиничне было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В последующие годы звено В. Л. Чаус продолжало собирать высокие урожаи овощей. Будучи членом КПСС, занималась общественной деятельностью — избиралась депутатом Краснодарского краевого и Киевского сельского Советов депутатов трудящихся.

Вышла на пенсию в 1985 году. Находясь на заслуженном отдыхе, проживает в хуторе Плавненский Крымского района. Отмечалось 90 лет со дня её рождения.

Заслуги 
Награждена двумя орденами Ленина (1972 и 1975), орденом «Знак Почёта» (1966) и медалями, в числе которых несколько медалей ВДНХ СССР.
 Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани (1996).
 «Почётный гражданин муниципального образования Крымский район» (2007).

К сожалению, все ордена героини были похищены мошенниками, выдававшими себя за журналистов.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Библиография 
 Трудовая слава Кубани. Под. ред. Н. Л. Заздравных, Краснодар, 2003.

Примечания

Ссылки 
 Чаус Вера Лукинична
 Почетные граждане муниципального образования Крымский район 
 zhurnalko.net/=detskie/junyj-naturalist/1984-02--num5 Поле у Сопки Героев

Члены КПСС
Депутаты Краснодарского краевого совета
Депутаты сельских советов СССР